Pariški mirovni kongres 1856., kojim je okončan Krimski rat
Pariška mirovna konferencija 1919.
Pariška mirovna konferencija 1946.
Pariški mirovni sporazum 1973., kojim je okončan američki angažman u Vijetnamskom ratu
Pariški mirovni sporazum 1991., kojim je okončan kambodžansko-vijetnamski rat

Vidi 
Pariški mir
Pariški mirovni ugovor